В парному розряді жіночого тенісного турніру Asian Open 1992, що проходив у рамках Туру WTA 1992, Ренне Стаббс і Гелена Сукова виграли титул, у фіналі перемігши пару Сенді Коллінз і Рейчел Макквіллан 3–6, 6–4, 7–5.

Сіяні пари 

 Сенді Коллінз /  Рейчел Макквіллан (фінал)
 Кіміко Дате /  Стефані Реге (півфінал)

 Ренне Стаббс /  Гелена Сукова (чемпіонки)
 Керрі Каннінгем /  Лаура Аррая (1-ше коло)

Основна сітка

Посилання 

Asian Open